Prințul Maurice von Simmern (17 decembrie 1620 – septembrie 1652), Conte Palatin al Rinului a fost al patrulea fiu al lui Frederic al V-lea, Elector Palatin din Casa de Wittelsbach și al Elisabetei de Bohemia, singura fiică a regelui Iacob I al Angliei și a Anei a Danemarcei.

Nașteri în 1620
Decese în 1652
Nobili germani
Cavaleri ai Ordinului Jartierei